Rudoll ist der Nachname folgender Personen:

 Ljudmila Ninova-Rudoll (* 1960), österreichische Sportlerin
 Margarete Rudoll (1906–1979), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Rudol